Bitwa pod Wozniesieńskiem – starcie wojsk rosyjskich i ukraińskich 2–3 marca 2022 r. podczas rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Rosjanie planowali szybkie wkroczenie do Wozniesieńska ze względu na jego strategiczne położenie w pobliżu Południowoukraińskiej Elektrowni Atomowej oraz fakt, iż stanowił dogodny punkt wyjścia do ataku na Odessę od strony lądu i możliwość przerwania ważnych linii komunikacyjnych.

Przed bitwą Ukraińcy wysadzili most i przekopali w mieście brzegi rzeki Mertwowod, by utrudnić przejazd ciężkiemu sprzętowi, a także zablokowali większość ulic za pomocą barykad z kruszyw, aby skierować rosyjskie siły w rejony, w których będą łatwiejszym celem dla artylerii.

Rosjanie podchodząc do miasta przeprowadzili ostrzał artyleryjski i skierowały na pierwszą linię kilkuset żołnierzy, którzy rozlokowali się na przedmieściach, m.in. pod osłoną czołgów i wozów piechoty. 

W wyniku starcia Rosjanie zostali zdziesiątkowani przez ukraiński ostrzał, sterowany za pomocą aplikacji społecznościowej przez służących w obronie terytorialnej mieszkańców. Wycofujący się napastnicy pozostawili po sobie prawie 30 z 43 czołgów, bojowe wozy piechoty, wyrzutnie rakiet, a także zestrzelony śmigłowiec Mi-24. Na podstawie ilości porzuconego i zniszczonego sprzętu strona ukraińska oszacowała, że doszło do zniszczenia większości rosyjskiej batalionowej grupy taktycznej, a zginąć miało do 100 rosyjskich żołnierzy i kilkunastu ukraińskich cywilów, jednak straty ukraińskiej armii nie zostały ujawnione.

Przypisy 

Bitwy inwazji Rosji na Ukrainę
Wozniesieńsk